Jaunpur (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Jaunpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jaunpur